Wolverine Lake, un lac dans le district de Cochrane, en Ontario, au Canada
Wolverine Lake, un lac dans le district de Sudbury, en Ontario, au Canada
Wolverine Lake, un village du Michigan, aux États-Unis